Fayetteville (Arkansas)
 Fayetteville (Carolina del Nord)
 Fayetteville (Illinois)
 Fayetteville (Ohio)
 Fayetteville (Pennsilvània)
 Fayetteville (Tennessee)
 Fayetteville (Virgínia de l'Oest)